Хотово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Хотово — село в Благоевградской области.

Россия 
 Хотово — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Хотово — бывшая деревня, ныне в составе города Щёлково Московской области.